Die ADAC GT Masters 2013 war die siebte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 16 Läufe an acht Rennwochenenden gefahren. Der erste Lauf fand am 27. April in Oschersleben und der Finallauf am 29. September auf dem Hockenheimring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, Belgien, Österreich und der Slowakei veranstaltet.

Der Italiener Diego Alessi und Daniel Keilwitz gewannen mit 179 Punkten in einer Corvette Z06.R GT3 die Fahrerwertung. Die Teamwertung gewann Prosperia C. Abt Racing mit 217 Punkten.

Die Gentlemen-Wertung gewann die Dänin Christina Nielsen mit 287 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 53 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 17 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2013
Motorsportsaison 2013